В таблицах представлены данные о количестве завоеванных медалей той или иной страной в сноуборде на зимних Олимпийских играх, начиная с 1998 года, когда сноуборд впервые был включён в программу Олимпийских игр, и заканчивая результатами зимних Олимпийских игр 2010 года. Данные включают также количество завоеванных медалей во всех олимпийских дисциплинах: хафпайпе, сноуборд-кроссе, гигантском слаломе и параллельном гигантском слаломе. По умолчанию страны отсортированы по общему количеству золотых медалей, затем — серебряных и бронзовых.

Общий

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте FIS

Сноуборд на Олимпийских играх